Juhász Erzsébet
 Juhász Erzsébet (1909–?) gyeplabdázó
 Juhász Erzsébet (1958) atléta, rövidtávfutó
hasonló nevűek
 Juhász Erzsébet Éva (1961) szerkesztő, riporter